Żegluga:
 Armada w różnych językach oznacza zgromadzenie okrętów lub statków, jachtów itp.
 Wielka Armada – XVI-wieczna hiszpańska flota wojenna
 Armada Española – Hiszpańska Flota Wojenna
 HMS Armada – dwa okręty floty angielskiej
Miejscowości w USA:
 Armada – opuszczone miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Crawford
 Armada – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Macomb
Gminy w USA:
 Armada (ang. Armada Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Macomb
 Armada (ang. Armada Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Buffalo
Muzyka:
 Armada Music – holenderska wytwórnia płytowa
 Armada – album muzyczny grupy Keep of Kalessin
Inne:
 FARC (hiszp. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblom czyli Rewolucyjne Siły Zbrojne Kolumbii – Wojsko Ludowe)
 Armada – francuska seria komiksowa z gatunku fantastyki naukowej
 Armada – indonezyjski zespół muzyczny

Zobacz też 
 The Armada